Articles using infobox university
Университет Фенербахче или FBU для краткости, является частным университетом в Стамбуле, созданным соответствующим фондом спортивного клуба Фенербахче .

На предприятии Fenerbahçe Faruk Ilgaz в апреле 2016 г .; начался семинар по его созданию, управлению и функционированию.  В первый год приема студентов Medicana Group инвестировала 100 миллионов фунтов стерлингов.  Безопасность сети кампуса и технологий Интернета вещей осуществлялась совместно с компанией Aruba, входящей в состав Hewlett Packard Enterprise .  В 2020 году Университет начал участвовать в Национальном проекте боевых самолетов, который осуществляется в сотрудничестве с TÜBİTAK и TUSAŞ . Студенты факультета коммуникаций; В декабре 2019 года стартовали проект социальной ответственности «Ни ребенок, ни подросток»  и заняли первое место в конкурсе молодых представителей окружающей среды, организованном Международным экологическим фондом в феврале 2020 года  .

Академические подразделения

Фармацевтический факультет 
 Фармацевтика

Факультет медицинских наук 
 Питание и диетология
 Речевая и языковая терапия
 Акушерство
 Эрготерапия
 Физиотерапия и реабилитация
 Физиотерапия и реабилитация (на английском языке)
 Сестринское дело
 Сестринское дело (на английском языке)

Факультет экономики и административных наук 
 Английский язык и литература (на английском языке)
 Экономика и финансы (на английском языке)
 Психология (на турецком языке/на английском языке)
 Политология и международные отношения (на английском языке)
 Информационные системы управления (на английском языке)

Факультет экономики и административных наук 
 Связи с общественностью и реклама
 Радио, телевидение и кино
 Новые СМИ и коммуникация

Факультет инженерии и архитектуры 
 Компьютерная инженерия (на английском языке)
 Промышленная инженерия
 Архитектура интерьера и дизайн окружающей среды (на турецком языке/на английском языке)
 Архитектура (на английском языке)

Факультет спортивных наук 
 Тренерское обучение
 Преподавание физкультуры и спорта
 Спортивный менеджмент

Профессиональное училище здравоохранения 
 Здоровье полости рта и зубов
 Анестезия
 Услуги операционной
 Технология зубных протезов
 Диализ
 Физиотерапия
 Первая и неотложная помощь
 Лучевая терапия
 Методы медицинской визуализации
 Медицинские лабораторные методы
 Аптечные услуги

Кафедра иностранных языков

Высшая школа образования

Исследовательские центры 
 Прикладной и исследовательский центр африканских исследований
 Центр приложений и исследований европейских исследований
 Центр инноваций, применения технологий и исследований
 Центр приложений и исследований киберполевых исследований
 Центр приложений и исследований непрерывного образования
 Турецкий учебный прикладной и исследовательский центр
 Центр приложений и исследований дистанционного образования

Студенческие сообщества 

 Student Council
 AFAD Volunteer Club
 AİESEC Volunteer Club
 Alternative Energy Systems Club
 R&D, Innovation and Entrepreneurship Club
 Science and Fantasy Fiction Club
 Ice Sports Club
 Dance club
 Outdoor Sports Club
 Language Workshop and Speaking Club
 Industry Club
 Floorball Club
 Aviation and Space National Technology Club

 IEEE Club
 Creative Brain Club
 Cricket Club
 Rowing and Sailing Club
 Music Club
 Ombudsman Club
 Plastic Arts Club
 Robotics Automation Club
 Healthy Nutrition Club
 Cyber Security Club
 Production Research Club
 Software and Informatics Club
 LGBT+ club

Смотрите также 

 Средняя школа Фенербахче
 Колледж Фенербахче

Примечания

Внешние ссылки 

 

Появились в 2016 году в Турции
Учебные заведения, основанные в 2016 году